Midori () — зелений.

Топоніми 
 Мідорі — місто в Японії, у префектурі Ґумма.
 Мідорі — колишнє містечко в Японії, у префектурі Хьоґо. Складова сучасного міста Мінамі-Авадзі.
 Район Мідорі
 Район Мідорі (Йокогама)
 Район Мідорі (Наґоя)
 Район Мідорі (Сайтама)
 Район Мідорі (Саґаміхара)
 Район Мідорі (Тіба)

Персоналії 
 Мідорі — японське ім'я.
 Мідорі Ґото — американська скрипалька японського походження.
 Мідорі Іто — японська фігуристка.

Див. також 
 Midori — інтернет-браузер.

Японські імена